Die Abkürzung SZU steht für:

 Schulzentrum Ungargasse in Wien
 Sihltal-Zürich-Uetliberg-Bahn, eine Bahngesellschaft in der Schweiz
 Flughafen Segou, Mali (IATA-Code)

SZU